Ха́ндыга:

 Хандыга (посёлок городского типа) — посёлок городского типа в Якутии.
 Хандыга (река) — река в Якутии, правый приток Алдана.
 Хандыга (аэропорт) — региональный аэропорт в посёлке Тёплый Ключ в 75 км от посёлка Хандыга. 
 См. также: Восточная Хандыга — река в Якутии, правый приток Алдана.